Тереньково — название нескольких населённых пунктов:
 Тереньково — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Тереньково — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Тереньково — деревня в Ростовском районе Ярославской области.